Перша ліга Словенії 2010—2011 — 20-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словенії. Титул чемпіона здобув Марибор.

Учасники

Турнірна таблиця 

 

 

Примітки: 
1. Клуб Домжале взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2011—2012 як переможець Кубку Словенії 2010—2011

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Перша Ліга Словенії на soccerway 

2010–2011
Словенія
Словенія
2010 у словенському спорті
2011 у словенському спорті